Geleenbeekdal (dal), een dal in Nederlands Zuid-Limburg
 Geleenbeekdal (natuurgebied), een natuurgebied in dat dal